Bestazzesi – abitanti di Bestazzo
Bestazzesi – abitanti di San Pietro Bestazzo